Ґінтарас Крапікас
 Тітас Крапікас

Литовські прізвища